Gagarin je ruské příjmení:

osobnosti
 Alexandr Ivanovič Gagarin (1801–1857) – generálporučík, kutaisský generální gubernátor
 Gavriil Petrovič Gagarin (1745–1808) – ruský politik, člen Státní rady
 Grigorij Grigorjevič Gagarin (1810–1893) — ruský malíř
 Jurij Alexejevič Gagarin (1934–1968) – první kosmonaut světa
 Matvej Petrovič Gagarin (?–1721) – sibiřský gubernátor
 Pavel Gavrilovič Gagarin (1777–1850) – generálmajor
 Pavel Pavlovič Gagarin (1789–1872) – ruský politik

 Anna Petrovna Gagarinová (1777–1805; rozená Lopuchinová) – favoritka ruského cara Pavla I.
 Jelena Jurjevna Gagarinová (* 1959) – generální ředitelka Státního historicko-kulturního muzea „Moskevský Kreml“, dcera Jurije Alexejeviče Gagarina
 Polina Gagarinová (* 1987) – ruská zpěvačka
 Praskovna Jurjevna Gagarinová (1762–1848) – první ruská vzduchoplavkyně
 Graham Dids vystupující pod jménem Gagarin (* 1954) – anglický hudebník

ostatní
 Gagarinové – ruský knížecí rod
 Gagarin (město) (do roku 1968 Gžatsk) – ruské okresní město ve Smolenské oblasti
 Gagarin (film) – ruský film z roku 1994
 Gagarin (kráter) – kráter na odvrácené straně Měsíce
 Kosmonavt Jurij Gagarin – sovětská vědecko-výzkumná loď

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Ruská příjmení